Deutsche Welle steht für:
 Deutsche Welle, der deutsche Auslandsrundfunk
 Deutsche-Welle-Gesetz, Gesetz zur Regulierung der Deutschen Welle
 Deutsche Welle GmbH, ein Hörfunksender in den 1920er- und 1930er-Jahren

Siehe auch:
 Neue Deutsche Welle, eine Musikrichtung